Tsitsernakaberd, het nationale monument ter nagedachtenis aan de Armeense genocide, in Armenië
 Armeens monument (Assen), Nederlands monument (2001) ter nagedachtenis aan de Armeense genocide
 Genocidemonument (Almelo), Nederlands monument (2014) ter nagedachtenis aan de Armeense genocide

Er zijn wereldwijd nog ten minste enkele tientallen genocidemonumenten, maar daarover heeft de Nederlandstalige Wikipedia nog geen artikelen.